Апони може да се отнася за:
 Алберт Апони (1846 – 1933), унгарски политик
 Дьорд Апони (1808 – 1899), унгарски политик